John McDougall ist der Name folgender Personen:

* John A. McDougall (* 1947), US-amerikanischer Mediziner
 John E. McDougall (1860–1932), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 John McDougal (1818–1866), US-amerikanischer Politiker